Sezonul Serie A 2020-2021 a fost cel de-al 119-lea sezon al Serie A, eșalonul principal de fotbal profesionist din Italia. Sezonul a început pe  și s-a încheiat pe 

Juventus este campioana en-titre câștigând titlul în sezonul trecut, echipele Benevento Calcio, F.C. Crotone au promovat direct din Serie B, iar Spezia Calcio a câștigat play-off-ul de promovare, fiind pentru prima dată în istoria clubului când activează în Serie A.

Internazionale a câștigat cel de-al 19-lea titlu din istoria sa, iar Benevento Calcio, F.C. Crotone și Parma au retrogradat în Serie B pentru sezonul viitor.

Echipe

Impactul pandemiei de COVID-19
La o zi după meciul Napoli - Genoa din 27 septembrie 2020, Genoa a anunțat că 14 jucători au rezultate pozitive la COVID-19. Astfel, meciul Genoa - Torino, programat pentru 3 octombrie, a fost amânat.

Pe 3 octombrie, doi jucători de la Napoli, Piotr Zieliński și Elif Elmas, au fost confirmați cu COVID-19, iar după refuzul autorizației de a părăsi Napoli de către Autoritatea Locală de Sănătate (ASL), Napoli a oprit plecarea jucătorilor lor pentru meci la Torino împotriva echipei Juventus. Lega Calcio a decis să nu amâne meciul programat pentru 4 octombrie 2020. În ziua jocului, Juventus a intrat pe teren, în absența adversarilor lor aflați în stare de carantină la Napoli. La 14 octombrie, echipei Juventus i-a fost acordată victoria cu 3-0 la masa verde, iar Napoli a primit o penalizare de un punct, deoarece Comisia de disciplină a decis că Napoli nu a respectat protocolul COVID-19 de pandemie. Cu toate acestea, ca urmare a apelului făcut de Napoli către Consiliul de garantare a sportului CONI (CONI), aceste penalități au fost anulate pe 22 decembrie, iar meciul urmează să se desfășoare la o dată ulterioară.

Stadioane și orașe

''Notă: Tabelul se aranjează în ordine alfabetică.

Note
 - La începutul sezonului stadionul se numea San Paolo, dar după moartea lui Diego Armando Maradona, la sfârșitul lui noiembrie 2020, orașul Napoli a decis ca acesta să primească numele fotbalistului argentinian.

Schimbări de antrenori

Rezultate

Clasament
 Rezultate meciuri 

Note
 - Meciul s-a terminat 0-0, dar AS Roma a pierdut cu 0-3 la masa verde întrucât l-a trecut pe Amadou Diawara (23 de ani) ca jucător sub 22 de ani, în loc să îl treacă pe lista de 25 de jucători.
 - Inițial Juventus a câștigat meciul cu 3-0 la masa verde după ce Napoli nu s-a prezentat la meci având doi jucători pozitivi la Covid-19 și pretinzând că autoritățile locale nu le-au permis să călătorească la Milano. Napoli a primit și o penalizare de 1 punct în clasamentul general. Decizia de a acorda victoria cu 3-0 echipei Juventus a fost anulată de CONI la 22 decembrie 2020 ca urmare a apelului făcut de Napoli.

Statistici

Golgheteri

Cele mai multe pase de gol

Portari cu meciuri fără gol primit

Referințe

Sezoane Serie A
2020 în fotbal
2021 în fotbal
2020 în Italia
2021 în Italia